Манделл — фамилия.
 Манделл, Дэвид (род. 1962) — британский политик.
  (род. 1983) — южноафриканский спортсмен.
 Манделл, Роберт (1932—2021) — канадский экономист.
  (1962—1983) — ямайский певец.
  — гитарист.